Mužská čtyřhra Generali Open Kitzbühel 2021 probíhala ve druhé polovině července 2021. Do deblové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-chorvatský pár Austin Krajicek a Franko Škugor, který to turnaje nezasáhl. Krajicek dal přednost souběžně hranému olympijskému turnaji.

Vítězem se stal nenasazený pár Rakušanů startujících na divokou kartu Alexander Erler a Lucas Miedler, který ve finále zdolal česko-nizozemské turnajové dvojky Romana Jebavého s Matwé Middelkoopem po zvládnutých koncovkách obou setů 7–5 a 7–6(7–5). Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a při prvním společném turnaji získali premiérový titul. Pro oba dva Rakušany do bylo první turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (semifinále)
  Hugo Nys /  Andrea Vavassori (čtvrtfinále)
  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (finále)
  Ariel Behar /  Guillermo Durán (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2021
ATP Tour 2021